Bernat II de Berga o Bernat I de Cerdanya (? - ~1118), comte de Cerdanya, comte de Conflent i comte de Berga (1094-1118)
 Bernat II de Besalú (? - ~ 1097), comte de Besalú i Ripoll (1066-1097) 
 Bernat II de Bigorra (~1014 - 1077), comte de Bigorra (1038 -1077) 
 Bernat II de Cabrera (Calataiud, Regne d'Aragó, 1298 - Saragossa, 1364), vescomte de Cabrera (1328 - 1343) i (1349 - 1350) i de Bas (1335) i (1352 - 1354), Almirall de l'Armada Reial del senyor rei d'Aragó i redactor de les Ordinacions sobre la fet de la mar 
 Bernat II el Poiteví (?- febrer de 844), comte de Poitiers (840 -844)
 Bernat II de Pallars Sobirà (? - 1049 ), comte de Pallars Sobirà (1035-1049)
 Bernat II de Melguèlh (?- 985 /988), comte de Melguèlh 
 Bernat II de Tolosa (?-872), comte de Tolosa de Pallars, de Ribagorça, de Roergue, de Carcí i de Llemotges (865 - 872) i de Carcassona i Rasès (872)
 Bernat II Tumapaler (mort després del 1064), comte d'Armanyac de 1020 a 1063 
 Bernat II de Vilamarí (?- 1512/1516), noble i militar del llinatge de Vilamarí, almirall de l'Armada Reial del rei d'Aragó i l'Armada del Regne de Nàpols